Tenisowy turniej ATP Mutua Madrileña Madrid Open 2009 odbył się w dniach 9–17 maja w hiszpańskim Madrycie na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 4 500 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju
 Informacje o turnieju na oficjalnej stronie WTA

2009 w tenisie ziemnym
2009
2009 w Hiszpanii